Яне Маркеш  (, 7 січня 1984) — бразильська сучасна п'ятиборка, олімпійська медалістка.

Виступи на Олімпіадах

Зовнішні посилання 
Досьє на sport.references.com

бразильські п'ятиборці
Уродженці Пернамбуку
Сучасні п'ятиборці на літніх Олімпійських іграх 2008
Сучасні п'ятиборці на літніх Олімпійських іграх 2012
Сучасні п'ятиборці на літніх Олімпійських іграх 2016
Призери Панамериканських ігор 2011 року
Призери Панамериканських ігор 2015 року
Срібні призери Панамериканських ігор
Бразильські бронзові олімпійські медалісти